Nørre Allé er et gadenavn, der findes i flere byer:

 Nørre Allé – i København
 Nørre Allé (Aarhus) – i Aarhus